Vogelsberger ist der Familienname folgender Personen:

 Hartwig Vogelsberger (* 1959), österreichischer Historiker
 Sebastian Vogelsberger (um 1505–1548), deutsch-elsässischer Söldnerführer 
 Mark Vogelsberger (* 1978), deutscher Astrophysiker
Vogelsberger steht für:
 Vogelsberger Rind, ein Schlag der in der Rinderrasse Rotes Höhenvieh aufging

Siehe auch:
 Vogelsberg (Begriffsklärung)